Зало́пань, Зало́панье, Зало́панский район — старинный исторический район Харькова в большой излучине реки Лопань, протянувшейся от от Ивановки до Старой Основы, ограниченный руслом реки от Ивановки до стрелки, железнодорожным вокзалом и линией железной дороги Курско-Харьково-Азовской и рекой Лопань после слияния с Харьковом до Карповки.

Происхождение названий 
Названа Залопань так потому, что по отношению к самой старой части города — Харьковской крепости на Университетской горке Нагорного района — район находился за рекою Лопань. Также в городе были c 18 века районы Захарьков (за рекой Харьков) и Занетечь (за Нетечей).

Улицы Залопани зачастую назывались по профессиям людей, на них проживавших:
 Кацарская улица — здесь выделывали коцы (ботинки, женские полусапожки); также коцами называли ковры;
 Чеботарская улица — тут изготавливали чоботы (старинную кожаную обувь: тяжёлые ботинки и сапоги);
 Гончаровская улица — там гончары делали глиняную посуду, и т. п.

История 
Район — один из самых старейших в Харькове.
В нём преимущественно селились мещане, ремесленники, купцы второй гильдии (дворяне, чиновники, состоятельные люди предпочитали селиться в Нагорной части города).

В конце 18 века Залопань в западной части была обнесена городской стеной.
Наиболее активная застройка района началась в 1869 году после прокладки через город в Харькове Курско-Харьково-Азовской железной дороги из Москвы в Крым, которая резко ускорила экономическое значение Залопани и значительно повысила стоимость земли в районе железной дороги. Жить в Залопани в XIX веке стало престижно, и здесь, но ближе к центру, стали селиться состоятельные люди.
Границы района в 19 веке значительно расширились и включили в себя пригородные слободы до железной дороги (так, Гончаровская слобода слилась с городом в 1810-х годах).

Путём сплошной застройки района город, начиная с 1800-х годов, был соединён с пригородными слободами: Панасовской., Ивановской, Гончаровской.

С середины XX века название Залопань практически не используется.

Районы внутри района 
Залопанский исторический район, в свою очередь, делится на несколько исторических городских районов города:
 Благбаз, названный так по Благовещенской церкви;
 Панасовку (расположена в районе Малопанасовской улицы);
 Ивановку, названную так по храму пророка Иоанна Богослова, со старинным Ивановским пивзаводом, снесённым в 2008-10 году (расположена между Панасовкой и Павловкой по обеим берегам Лопани);
 Пески, вошедшие в 20 веке в Панасовку и Ивановку;
 Гончаровку, названную так по основной профессии жителей (на которой происходит действие комедии Квитки-Основьяненко «Сватовство на Гончаровке»);
 Южный вокзал (Харьков).
Старая Основа, Новосёловка (Харьков), Карповка (Харьков), Холодная Гора (Харьков), Лысая Гора (Харьков), Сортировка (Харьков) в Залопань не входили.

Улицы 
Основной осью района является улица Екатеринославская (Полтавский Шлях), которая первоначально вела на Екатеринослав.

Другими важными продольными магистралями являются Конторская улица (Харьков) (б. Краснооктябрьская), переходящая в Большую Гончаровскую, и Котлова (Беркоса; названная в честь Котлов, Иван Фёдорович).

Поперечные улицы района излучины Лопани упираются либо в саму Лопань, либо в линию ЮЖД от Сортировки до Новосёловки. Самыми большими поперечными являются улицы Дмитриевская и Маршала Конева.

Площади 
 Благовещенская площадь (Харьков) (перед Благовещенским собором)
 Рыночная площадь (Харьков) (на Благбазе)
 Тюремная площадь (перед б. тюрьмой, застроена в 20 веке)
 Жандармская площадь (Харьков) (перед пожарной каланчой)
 Привокзальная площадь (Харьков)

Храмы 
 Благовещенский собор (Харьков) (1901, УПЦ МП) — Благовещенская площадь (прежде Карла Маркса), 1.
 Дмитриевская церковь (Харьков) (1896, УГКЦ, прежде РПЦ) — Екатеринославская ул. (Полтавский шлях), 44.
 Храм Иоанна Богослова (Харьков) (1885, УПЦ КП, прежде РПЦ) на Ивановке.
 Храм Преображения (протестантский, прежде старообрядческий) — ул. Ярославская, 28.
 Соборная мечеть (Харьков) (1906, сунниты) — ул. Ярославская, 31, набережная Лопани.

Мосты 
 Конторский мост с Лопанской стрелки на ул. Конторскую (уничтожен в 1943 году)
 Большой Лопанский мост с Пролетарской площади на Полтавский шлях (уничтожен в 1943, восстановлен в 1958; с трамвайными путями)
 Благовещенский мост (Харьков) с Купеческого спуска на Благовещенскую площадь (он же Купеческий, 1909; трамвайные пути сняты до ВОВ))
 Бурсацкий мост с Бурсацкого спуска на Рыночную площадь (трамвайные пути сняты в 2007)
 Рогатинский мост с улицы Рогатинской на Благбаз (с трамвайными путями)
 Ивановский мост с Ивановской наб. к б. Ивановскому пивзаводу (после постройки Нового моста — пешеходный)
 Новоивановский мост (Новый) от Клочковской на Ивановку (от Клочковской к ДК Железнодорожников, открыт в 1985; с трамвайными путями)
 Кузинский мост (Новый) с Панасовки на Холодную Гору
 Кузинский путепровод с Ивановки на Лысую Гору, пешеходный
 Павловский мост (Харьков) с Павловки на Ивановку, пешеходный
 Гончаровская плотина с Гончаровки на Москалёвку (восстановлена в 1963; с трамвайными путями)
 Карповский мост (Харьков) с Карповки на Москалёвку (пешеходный, б. Чапаевский)
 Большой Гончаровский мост с Южного вокзала на Карповку, железнодорожный
 Усовский мост с Гончаровки на Карповку, пешеходный
 Холодногорский виадук с Гончаровки на Холодную Гору (имени красноармейца Магомета Караева; с трамвайными путями)

Музеи 
 Музей ЮЖД возле нового здания Пригородного вокзала
 Музей воды в КП Вода

Памятники 
 Памятник воде у КП Вода

 Паровоз ФД20-2238 у Карповского сада
 Памятник первой маёвке на Благовещенской (имени 1 Мая) площади (уничтожен)
 Памятник Якову Свердлову в Екатерининском сквере (снесён)

См. также 
 История Харькова
 Мосты Харькова

Примечания

Источники 
 Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова. Харьков, изд. «Прапор», 1977 (переиздание, 2001), 167 с.
 Багалей Д. И. , Миллер Д. П. Альбом древних планов города Харькова, фотографий его видов и портретов его деятелей. Приложение к 2 тому «Истории города Харькова». Издание Харьковского городского общественного управления — Харьков, типография и литография "М. Зильберберг и сыновья ", 1912 (репринтное издание, Харьковская книжная фабрика им. М. В. Фрунзе, 1993).

Ссылки 

 Харьков. Часть 3: Полтавский шлях, или Залопань 
 Путешествуя по неизведанному Харькову: Залопань 
 Прогулки по городу: Как Залопань из сельской местности превратилась в престижный купеческий район. 
 Две Сумские и Подол: с чего начинался Харьков 
 Зажиточный район: как в Харькове появилась Залопань 
 Экскурсия «Залопань» 
 Фотографии Залопани 

Исторические районы Харькова